La Prima battaglia di Zurigo, combattuta nei giorni dal 4 al 7 giugno del 1799, che vide i francesi sconfitti dagli austriaci

 La Seconda battaglia di Zurigo, combattuta nei giorni 25 e 26 settembre 1799, che vide la vittoria francese sulle truppe russe